Тиберий Гатерий Сатурнин () — римский государственный деятель второй половины II века.

О происхождении Сатурнина нет никаких сведений. В 160/161—163/164 годах он находился на посту легата пропретора Нижней Паннонии. От этого времени сохранился алтарь в Аквинке, посвящённый Сатурнином богам. Кроме того, другой алтарь был посвящён его сыном, военным трибуном Гатерием Латронианом, Юпитеру Наилучшему Величайшему. В 164 году Сатурнин занимал должность консула-суффекта вместе с Квинтом Цецилием Авитом.

Литература 
 Hildegard Temporini. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Principat. Walter de Gruyter, 1975. р. 515.
 Zsuzsanna Várhelyi. The Religion of Senators in the Roman Empire: Power and the Beyond. Cambridge University Press, 2010. рр. 144—145.

Легаты пропреторы